Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Ignace en référence à saint Ignace :
 la cathédrale Saint-Ignace de Mongo au Tchad ;
 la cathédrale Saint-Ignace de Shanghai en Chine.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Ignace
~